Olaszország
Castagnole delle Lanze, település Olaszországban, Piemont régióban, Asti megyében
Castagnole Monferrato, település Olaszországban, Piemont régióban, Asti megyében
Castagnole Piemonte, község Olaszországban, Piemont régióban, Torino megyében